Indianapolis 500 1947 je bila enaintrideseta dirka Indianapolis 500 na dirkališču Indianapolis. Potekala je 30. maja 1947.

Rezultati

1947 v športu
1947